Garibaldi kan syfta på:

 Garibaldifisk – en fiskart 
 Giuseppe Garibaldi (hangarfartyg) – ett lätt hangarfartyg som byggdes för Italiens flotta i början av 1980-talet
 Giuseppe Garibaldi (1936) – en italiensk kryssare som sjösattes 1936

Personer
 Giuseppe Garibaldi (1807–1882), en italiensk frihetskämpe och nationalist
 Garibaldi Lindberg (1863–1957), en svensk bildkonstnär
 Siegfried Garibaldi Kallenberg (1867–1944), en tysk tonsättare

Geografi

Brasilien 

 Garibaldi (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Garibaldi (ort i Brasilien, Rio Grande do Sul, Garibaldi), 
 Anita Garibaldi – en kommun i delstaten Santa Catarina

Kanada 

 Garibaldi, British Columbia – en numera så gott som övergiven tätort i British Columbia

USA 

 Garibaldi, Oregon, Oregon, Tillamook County,

Se även
 Garibaldi Mine
 Mount Garibaldi

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar